Whittome est un patronyme pouvant désigner:

Irene Whittome (née en 1942), artiste canadienne
Nadia Whittome (née en 1996), femme politique britannique

Homonymie de patronyme